Deák Tamás (1928–1986) magyar költő, író, drámaíró, műfordító
 Deák Tamás (1928) magyar zeneszerző
 Deák Tamás (?) a Corvinus egyetemi tanársegédje, szőlészeti kutatásokkal foglalkozik
 Deák Tamás (1969) magyar színész, rendező, zenész, a Picaro MPM alapító tagja, a Pelvax tagja, játszott a Szkéné Színház különböző társulataiban, köztük a Pintér Béla és Társulata darabjaiban.